Harlingen - cidade do estado do Texas, EUA
Harlingen - cidade dos Países Baixos

Desambiguação